Elleboog, de Nederlandse benaming van het Latijnse synoniem cubitus uit de Terminologia Anatomica.
 Ellepijp, de Nederlandse benaming van het verouderde Latijnse synoniem cubitus. 
 Cubit of cubitus, een Romeinse lengtemaat.
 Stripfiguur Dommel heet in het Frans Cubitus.